De Spaanse voetbalclub Atlético Madrid speelt sinds 1958 wedstrijden in Europese competities.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Atlético Madrid

*2020/21: Vanwege de Corona-Pandemie gold een inreisverbod voor personen uit o.m. het Verenigd Koninkrijk. De thuiswedstrijd tegen Liverpool FC werd daarom in Boekarest gespeeld.

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Spanje
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Atlético Madrid
Madrid Atlético